Тринидад от испанското Trinidad, преведено на български Троица може да се отнася до:

 Тринидад (остров) – остров в Карибско море, най-големия остров на държавата Тринидад и Тобаго;
 Тринидад (Куба) – град в Куба;
 Тринидад (Уругвай) – град в Уругвай;
 Тринидад (Боливия) – град в Боливия;
 Тринидад (Филипини) – град във Филипините;
 Тринидад (Сао Томе и Принципи) – град в Сао Томе и Принсипи;
 Тринидад (Колорадо) – град в щата Колорадо, САЩ;
 Тринидад (Тексас) – град в щата Тексас, САЩ;
 Тринидад (Калифорния) – град в щата Калифорния, САЩ;

Вижте също 
 Тринидад и Тобаго – държава в Северна Америка
 Гилермо Просперо Тринидад, спортен комплекс в Аруба